Eldflugor & Odågor är en svensk gycklargrupp med enbart kvinnliga medlemmar, vilket är mycket ovanligt i branschen. De har sin bas i Uppsala men har uppträtt runt om i hela Sverige och har även en del i Norge. De sysslar med teater, sång, och eldföreställningar med poi, stav, eldrep, eldflugor, eldblås och slukeri, fakir och mycket annat.

Externa länkar
Eldflugor.se

Gycklare